Marion Jones peut désigner :
 Marion Jones (1879-1965), une joueuse de tennis américaine ;
 Marion Jones (1975-), une athlète et joueuse de basket-ball américaine d’origine belizienne.